

Ring 
 ring, versenypálya; ökölvívásban: szorító; a lóversenypályának az a része, ahol a bukmékerek a nagy összegű téteket átveszi
 A bécsi Ringstraße közkeletű rövid neve

Zene
 Ring-ciklus, Wagner operatetralógiája
 Ring, Okui Maszami 41. kislemeze
 Ring, Kató Miliyah nagylemeze
 Ring, magyarországi lemezkiadó

egyéb
 Ring Magazin, magyarországi magazin
 Token-Ring, a helyi hálózatoknál (LAN) használatos technológia

The Ring 
Filmek
 The Ring (1927) némafilm Alfred Hitchcock rendezésében
 The Ring (2002) A kör című amerikai horrorfilm eredeti címe
 The Ring 2 (2005) A kör 2. része
 A gyűrű (The Ring), South Park-epizód (13. évad, első rész)
egyéb
 The Ring, amerikai ökölvívó magazin